Valette kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Valette (ö),

Frankrike 

 Valette, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar